Puede referirse a:
 los acompañantes de corte o Doncel-
 El nombre común de la planta Artemisia arborescens
 El nombre común de la planta Pinus pinea'', el árbol llamado pino doncel'''